Зіна Гаррісон-Джексон була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Бренда Шульц.

Мередіт Макґрат виграла титул, перемігши у фіналі Шульц з рахунком 7–6, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Зіна Гаррісон-Джексон (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Патті Фендік (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Енн Гроссман (2-ге коло)
  Бренда Шульц (фінал)
  Емі Фрейзер (півфінал)
  Лінда Гарві-Вілд (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1994 IGA Classic Draw

1994
Тур WTA 1994